Sarconesia är ett släkte av tvåvingar. Sarconesia ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spyflugor
Sarconesia